Loth est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme
Loth est un prénom masculin, peu usité, fêté le 10 octobre, en mémoire du personnage biblique (cf ci-dessous).

Loth est aussi un patronyme.

Saints et personnage biblique
 Loth, personnage biblique de l'Ancien Testament, fils d'Harân et neveu d'Abraham ; fêté le 10 octobre.

Personnages légendaires
 Loth ou Lot d'Orcanie, selon la légende arthurienne, fils d'un dénommé Hector (lui-même descendant de la lignée de Joseph d'Arimathie) et de la fille du roi de Norgules.

Patronyme

 Arthur Loth (-1927), journaliste et écrivain, arrière-grand-père de Jean-François Deniau de l'Académie française
 Arthur William Loth (1888-1957), savant français, fils de Joseph Loth
 Bruno Loth, dessinateur de bande dessinée français
 Émile Loth (1858-1924), homme politique français
 Jean-Paul Loth (1939-), professeur de tennis français
 Joseph Loth, (1847-1934), linguiste et historien français
 Julien Loth (1837-1913), ecclésiastique et historien français.

Divers
 Loth Loriën, une Goélette à trois mâts qui a subi une importante rénovation en 2001-2002, pour devenir un luxueux voilier de croisière.
 Loth est l'ancienne orthographe d'une section de la commune belge de Beersel.
 Les Filles de Loth est un poème d'inspiration biblique souvent attribué à Alfred de Musset.

Références

Lien externe
 
Patronyme alsacien